Aha pode ser
 experiência aha, uma forma de Insight, do alemão Aha-Erlebnis, termo cunhado pelo psicólogo e linguista alemão Karl Bühler
 Atótis, rei da I dinastia egípcia, também chamado Hórus ou Hor Aha
 a-ha, banda norueguesa

Desambiguação